Ма́ртин Ма́ртович Шу́льценберг, (2 ноября (21 октября) 1864, Беклерская волость — 17 (4) января 1912, Юрьев) — крестьянин, депутат Государственной думы III созыва от Лифляндской губернии.

Биография 
По национальности эстонец.  Окончил реальное училище. Крестьянин из села Регемец Кавастской волости Юрьевского уезда. В разное время занимал должности волостного судьи, члена схода выборных, члена оценочной комиссии. Владел земельным наделом в 50 десятин собственной земли в селе Воронье. Земский гласный. Был женат.

Выборщик в Государственные Думы 1-го и 2-го созывов. 18 октября 1907 единогласно избран в Государственную думу III созыва от съезда уполномоченных от волостей Лифляндской губернии. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Вошёл в состав думской Комиссии о мерах по борьбе с пожарами.

17 января 1912 года в Тарту скончался от пневмонии ещё до окончания депутатского срока. Похоронен 21(8) января 1912 года на кладбище Алатскиви.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 710.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Третий созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1909. С. 163. 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910. Табл. 47.
 Eesti biograafiline andmebaas ISIK
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 9. Дело 910.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Кадеты